Iphigenia är ett släkte av tidlöseväxter. Iphigenia ingår i familjen tidlöseväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tidlöseväxter